Callidiini — триба усачей из подсемейства настоящих усачей.

Внешнее строение 
Тело вытянутое или, иногда, расширенное. Усики разделены продольной полоской. Глаза с выемкой. Бёдра булавовидные. Тело личинок белое, головы у них частично втянута.

Биология 
Жизненный цикл связан с лиственными или хвойными (Semanotus, Pronocera) растениями (Rhopalophus). Многие виды рода Phymatodes развитаются на вионграде.

Систематика 
Представители трибы встречаются во всех биогеографических областях. Она включает 38 родов, в том числе:
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род: 
 род:

См. также 

 Leioderes kollari
Palaeocallidium coriaceum
Poecilium fasciatus
Semanotus undatus

Примечания

Ссылки 
 Подсемейство Cerambycinae: триба Callidiini (атлас усачей фауны России)

Настоящие усачи